Садовое () — село в Гайворонском районе Кировоградской области Украины.
До 2016 года село носило название Орджоникидзе.

Население по переписи 2001 года составляло 45 человек. Почтовый индекс — 26312. Телефонный код — 5254. Код КОАТУУ — 3521110101.

Местный совет 
26300, Кировоградская обл., Гайворонский р-н, г. Гайворон, пл. Героев Майдана, 5

Примечания

Ссылки 
 Орджоникидзе на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Населённые пункты Гайворонского района
Переименованные населённые пункты Украины
Объекты, названные в честь Серго Орджоникидзе